Guglielmo Marconi peut faire référence à

Patronymie
 Guglielmo Marconi - physicien et inventeur italien
 Guglielmo Marconi - partisan garibaldien italien

Maritime 
  dont :
 Guglielmo Marconi - Sous-marin de la Marine royale italienne (Regia Marina) de la Seconde Guerre mondiale, 
 Guglielmo Marconi - Sous-marin de la marine italienne (Marina militare) des années 1980 ;
 Guglielmo Marconi- ancien nom du Costa Riviera, navire à passagers utilisé de 1963 à 2002.

Autres 
 Guglielmo Marconi, centre radioélectrique expérimental basé à Santa Marinella (RM) ;
 Guglielmo Marconi, aéroport de Bologne dans le quartier de Borgo Panigale ;
 Pont Guglielmo Marconi, pont de Rome sur le Tibre reliant Ostiense et Portuense ;
 Guglielmo Marconi, œuvre d'art réalisée par Attilio Piccirilli et dédiée à Guglielmo Marconi, situé à l'intersection de 16th Street NW et Lamont Streets, NW, dans le quartier Mount Pleasant de Washington aux États-Unis.